Prowincja Đồng Nai – prowincja w Wietnamie
 Đồng Nai – rzeka w Wietnamie